Фарао́н:
 Фараон — титул володарів Стародавнього Єгипту.
 Фараон — різновид азартної карткової гри.
 На жаргоні — поліцейський.
 Фараон — роман письменника Болеслава Пруса.
 Фараон — екранізація однойменного романа Болеслава Пруса.
 Фараон або Khet — настільна гра, варіація шахів.
Див. також

 Pharaoh